Lu Jia Xiang e Lu Jiajing erano le detentrici del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.
 
Il doppio del torneo di tennis Gosen Cup 2011, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Shūko Aoyama e Kotomi Takahata che hanno battuto in finale Junri Namigata e Akiko Yonemura 6–2, 7–5.

Teste di serie

 Karolína Plíšková /  Kristýna Plíšková (quarti di finale)
 Natsumi Hamamura /  Ayumi Oka (primo turno)

 Shūko Aoyama /  Kotomi Takahata (campionesse) 
 Akari Inoue /  Miki Miyamura (quarti di finale)

Tabellone

Note 
 

Gosen Cup 2011